Guido Mazzoni kan syfta på bland andra:

* Guido Mazzoni (1450–1518), italiensk bildhuggare och målare
 Guido Mazzoni (1859-1943), italiensk skald och litteraturvetare 
 Guido Mazzoni (född 1967), italiensk litteraturvetare och -kritiker, associerad professor vid universitetet i Siena